Die Siebel Open 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. Februar 2004 in San José, Kalifornien, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die Milan Indoor in Mailand und die Bell South Open in Viña del Mar gespielt, welche genau wie Turnier in San José zur Kategorie ATP International Series zählte.

Titelverteidiger war der US-Amerikaner Andre Agassi, der dieses Jahr als Zweiter der Setzliste im Halbfinale gegen seinen Landsmann Mardy Fish (Nr. 3 der Setzliste) unterlag. Fish verlor seinerseits gegen den Setzlistenersten und Landsmann Andy Roddick. Er gewann den ersten Titel der Saison und den 12. seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Lee Hyung-taik und Uladsimir Waltschkou, traten dieses Jahr nicht gemeinsam beim Turnier an; nur Lee spielte und verlor mit Brian Vahaly im Viertelfinale. Mit Rick Leach und Brian MacPhie schafften die Setzlistenvierten den Sprung ins Endspiel, wo aber wie im Vorjahr mit James Blake und Mardy Fish eine ungesetzte Paarung siegreich blieb. In dieser Konstellation war es der erste Titel der Turniersieger. Insgesamt war es für Blake der dritte und für Mardy der zweite Doppeltitel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in San José (Kalifornien)